Jan de Bruin (1928-2009), Nederlands burgemeester van o.a. Naaldwijk
 Jan de Bruin (1902-1958), Nederlands burgemeester van Rheden
 Jan de Bruin (1923-2019), Nederlands bokser